Crime acessório é aquele que para ser configurado depende da prática de outro delito que com ele se filie.

O crime acessório pressupõe a prática de outro crime ou contravenção penal que lhe dá conteúdo e justificativa.

Exemplo: Crime de lavagem de dinheiro pode ser um crime acessório da contravenção penal de jogo do bicho.

Direito penal